Teosofia – insieme di diverse dottrine esoterico-filosofiche 

Teosofia di Tubinga – testo del VI secolo sul rapporto tra paganesimo e cristianesimo
Teosofia – saggio dell'esoterista Rudolf Steiner
Teosofia – rivista indonesiana di studi islamici